Un drop est une technique de frappe en boxe
 Un drop est une manière de frapper le ballon au pied au rugby à XIII comme au rugby à XV
 En musique, un drop est la manière d'étager un accord. Ce terme est essentiellement employé en jazz ainsi qu'en metal.
 Un drop est une machine portuaire.
 Drop est le titre du premier album des Shamen.
 Pour les joueurs de RPG ou de MMORPG (jeux de rôles), ce terme désigne le butin que laissent derrière eux les ennemis vaincus. (de l'anglais to drop : tomber, laisser tomber)
Dans le même sens, il désigne un anglicisme pour l'action de parachuter.
 Drop est un bonbon.
 Drop est un manga de SHINAGAWA Hiroshi et SUZUKI Dai
 Drop, village de Pologne
 Drop une chaise d'Arne Jacobsen.